Knínice u Boskovic (Duits: Knienitz) is een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië, en maakt deel uit van het district Blansko.

Knínice u Boskovic telt 799 inwoners (2006).

Gemeente in Blansko